obrączkowanie (sadownictwo)
 obrączkowanie (zoologia)